Enes Sağlık – calciatore belga
 Erkan Sağlık – calciatore svedese
 Mahir Sağlık – calciatore turco